Metamórfosi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Metamórfosi (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Metamórfosi (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Metamórfosi (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís), 
 Metamórfosi (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Kastoriás, 
 Metamórfosi (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Chalkidike), 
 Metamórfosi (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Greklandförgreningar